Langfjorden kan vise til en række fjorde i Norge:

 Langfjorden (Møre og Romsdal) – en arm af Romsdalsfjorden i Møre og Romsdal fylke
 Langfjorden (Brønnøy) – den inderste del af Velfjorden i Brønnøy kommune i Nordland fylke.
 Langfjorden (Skjervøy) – en fjord på Arnøya i Skjervøy kommune i Troms fylke.
 Langfjorden (Loppa) – en fjord i Loppa kommune i Finnmark fylke.
 Langfjorden (Alta) – en arm af Altafjorden i Alta kommune i Finnmark.
 Langfjorden (Måsøy) – en fjord på Rolvsøya i Måsøy kommune i Finnmark.
 Langfjorden (Gamvik) – en arm af Tanafjorden i Gamvik kommune i Finnmark.
 Langfjorden (Sør-Varanger) – en arm af Bøkfjorden i Sør-Varanger i Finnmark.